Thomas Young kan syfta på bland andra:

* Thomas Young (1507–1568), engelsk kyrkoman
 Thomas Young (1587–1655), skotsk presbyteriansk teolog
 Thomas Young (1773–1829), engelsk ögonläkare och fysiker
 Thomas Young (1731–1777), amerikansk läkare och revolutionär
 Thomas L. Young (1832–1888), amerikansk politiker